Manfred Schneider (componist) (1953-2008): Duits componist
 Manfred Schneider (roeier) (1941) : Duits roeier
 Manfred Schneider (illustrator) (1938) : Duits illustrator
 Manfred Schneider (voetballer) : Duits voetballer
 Manfred Schneider (voetballer 1965) : Oostenrijks voetballer